ACSC est un sigle qui peut désigner :
 Association canadienne du Sport collégial, le comité-directeur qui gouverne les sports universitaires canadiens ;
 Association des cités du secours catholique, une association dont la mission est d'accueillir et héberger, loger et accompagner des personnes en situation d'exclusion sociale et/ou de handicap, sur le chemin de l'insertion et de l'autonomie.